Mauro Lessi (né le  à demain Livourne en Toscane et mort le ) est un joueur de football italien ;
 Tito Lessi (né en 1858 à Florence, et mort en 1917 dans la même ville) est un peintre italien de la fin du  et du début du .
Patronyme italien None Lessi
Loane Lessi : Souka sioks lopmade lelisak zavity jakguike molerti